6. Европско првенство у рукомету 2004. одржано је у Словенији од 22. јануара до 1. фебруара 2004. Играло се у четири дворане у четири града: Цељу, Копру, Велењу и Љубљани. На њему је свој први трофеј првака Европе освојила Немачка, која је у финалу савладала домаћу репрезентацију Словеније. Треће место је заузела Данска.

Дворане

Квалификације 
Квалификационе утакмице су се играле од 2. јануара до 22. јуна 2003. Директан пласман на првенство је обезбедила Словенија као домаћин и Шведска као победник на претходном Европском првенству, а такође и тимови пласирани од 2. до 5. места са претходног Европског првенства: Немачка, Данска, Исланд и Русија.

Квалификације су одржане у две фазе. Репрезентације су у групној фази биле подељене у шест група, а по две првопласиране екипе из сваке групе су пролазиле у плеј оф. Право да не учествују у првој фази и квалификације крену од плеј офа имало је осам екипа: Мађарска, Шпанија, Пољска, Португалија, Србија и Црна Гора, Француска и Хрватска као учесници Светског првенства 2003., а такође и Чешка Република као најбоље пласирана на претходном Европском првенству од ових тимова који нису учествовали на Светском првенству 2003.

Групна фаза

Плеј оф

Учесници

Квалификациона фаза

Група А (Велење)

Група Б (Љубљана)

Група Ц (Цеље)

Група Д (Копар)

Други круг 
У други круг су се пласирале три првопласиране репрезентације из сваке групе. У други круг пренесени су сви резултати постигнути у првом кругу уз изостанак оног из утакмице са репрезентацијом која је била последња у групи и испала.

Група I (Цеље)

Група II (Љубљана)

Утакмице за пласман

За 7. место

За 5. место

Завршница

Полуфинале

За 3. место

Финале

Коначан пласман

Екипа првенства 
 Голман:  Хенинг Фриц
 Лево крило:  Едуард Кокшаров
 Леви бек:  Никола Карабатић
 Средњи бек:  Ивано Балић
 Десни бек:  Фолкер Цебе
 Десно крило:  Вид Кавтичник
 Пивот:  Микел Хансен

 Најбољи играч (МВП):  Ивано Балић
 Најбољи стрелац:  Мирза Џомба (46 голова)

Види још 
 Европско првенство у рукомету за жене 2004.

Спољашње везе 
 Европско првенство 2004. на сајту ЕХФ-а
 Европско првенство у рукомету

Европско првенство у рукомету
Рукомет у Словенији
Рукомет у 2004.